Onderdistrict in Indonesië
 Kabanjahe (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Karo in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Kabanjahe (plaats), een onderdistrict van het regentschap Karo in de provincie Noord-Sumatra